Spring:
  (1814—1872)
 Spring — трёхмерная компьютерная игра
 Spring Framework — framework для построения приложений на платформе Java
 Spring — экспериментальная операционная система, разработанная Sun Microsystems в начале 1990-х
 Spring.me — сайт с системой вопросов и ответов.

См. также 
 Спринг
 Шпринг (значения)